Kędziora ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Kędziora (1934–2017), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Warschau-Praga
 Tomasz Kędziora (* 1994), polnischer Fußballspieler